Die 6. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 21. bis 28. Mai 2006 in Schweden ausgetragen. Spielorte waren Helsingborg, Malmö, Botkyrka, Solna und Stockholm.

Den Titel gewann bereits zum sechsten Mal in Folge Schweden, das im Finale Finnland bezwang. Bronze ging an die Schweiz.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9 

Deutschland spielte damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft 2008 in der B-Division.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Siehe auch 
 Unihockey-B-Weltmeisterschaft 2006
 Unihockey-C-Weltmeisterschaft 2006

Weblinks 
 Offizielle Website

2006
Unihockey 2006
Unihockeywettbewerb in Schweden
Weltmeisterschaft 2006
Avicii Arena